Comicfestival steht für
 Comiciade in Aachen
 Comicfestival München
 Internationales Comicfestival in Łódź
 Internationales Comicfestival von Angoulême
Weitere Comicfestivals
 Comic-Salon Erlangen
 Fumetto, Luzern